Chapron ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Chapron (1933–2016), französischer Boxer
 Henri Chapron (1886–1978), französischer Automobildesigner und Karosseriehersteller
 Tony Chapron (* 1972), französischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Ateliers Henri Chapron
 Chaperon